Голендов — фамилия.
 
 Голендов, Илья Игоревич (род. 1994) — казахстанский байдарочник.
 Голендова, Светлана Владимировна (род. 1993) — казахстанская легкоатлетка.